

Nom commun 
 Dans le Sud-Ouest de la France, un bourdieu désignait autrefois un bâtiment agricole, puis par extension, une exploitation agricole, et enfin une maison de campagne. Dans le Bordelais en particulier, nombre de châteaux viticoles actuels sont issus d'anciens bourdieux.

Nom propre 
Bourdieu est un patronyme porté par plusieurs personnalités :
 Pierre Bourdieu (1895 - 1969), berger et grimpeur des Pyrénées.
 Pierre Bourdieu (1930 - 2002), sociologue français.
 Emmanuel Bourdieu (1965 - ), réalisateur et scénariste français, fils de Pierre Bourdieu (1930-2002).
 Mathilde Bourdieu (1999 - ), footballeuse française.

Notes et références

Lien externe 
 .

Patronyme occitan